Список произведений итальянской художницы Артемизии Джентилески (1593— ок. 1653). Авторство некоторых картин спорно (часть из них приписывается также её отцу, Орацио Джентилески); не все произведения художницы имеют точную датировку.

При составлении списка использовалась монография Кейт Христиансен и Джудит В. Манн «Орацио и Артемизия Джентилески», Метрополитен-музей, Нью-Хейвен и Лондон, 2001 (Christiansen, Keith and Judith W. Mann, eds. Orazio and Artemisia Gentileschi. Exh. cat., Metropolitan Museum of Art. New Haven and London, 2001). Использован также каталог картин Артемизии Джентилески из работы Реймонда Уорда Бисселла (Raymond Ward Bissell) «Артемизия Джентилески и Власть Искусства: критическое прочтение и каталог-резоне» (1999) («Artemisia Gentileschi and the Authority of Art: Critical Reading and Catalogue Raisonné») и информация из других исследовательских искусствоведческих работ.

Сводный каталог произведений

Примечания 

Джентилески, Артемизия